JWA steht für:
 Japan Pro Wrestling Alliance, ehemalige japanische Wrestling Promotion
 Jewish Women’s Archive
 Johnson Worldwide Associates, ehemaliger Name von Johnson Outdoors
 Jurassic World Alive, Handyspiel
 J.W. Automotive Engineering, Rennsportunternehmen von John Wyer
 Jwaneng Airport (IATA-Code), Flughafen von Jwaneng, Southern District, Botswana

Abkürzung